Sušice est un toponyme qui peut désigner :

Sušice, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ; 
 Sušice, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ; 
 Sušice, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie